Het vrouwentoernooi van de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2005 in Berlijn vond plaats van 21 tot en met 25 juni. Het Amerikaanse duo Kerri Walsh en Misty May-Treanor prolongeerde hun wereldtitel ten koste van het als eerste geplaatste Braziliaanse tweetal Larissa França en Juliana Felisberta da Silva. Het brons ging naar het Chinese duo Tian Jia en Wang Fei dat in de troostfinale te sterk was voor het Cubaanse tweetal Dalixia Fernández Grasset en Tamara Larrea Peraza.

Deelnemers

Hoofdschema

Voorronde

Hoofdronde

Herkansing

Eerste en tweede ronde

Derde en vierde ronde

Vijfde en zesde ronde

Zevende ronde

Finales 

Vrouwen